Памятники Рахманинову установлены:
 Памятник Рахманинову — в Великом Новгороде
 Памятник Рахманинову — в Москве